2001 Голяма награда на Белгия е 48-ото за Голямата награда на Белгия и четиринадесети кръг от сезон 2001 във Формула 1, провежда се на 2 септември 2001 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия
2001 година в Белгия